Sainte-Brigitte — comuna na região da Bretanha, França
Dear Brigitte — filme francês

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema

fr:Brigitte
it:Brigida